Esztergom (stad), stad in Hongarije
 Esztergom (district), district in Hongarije
 Esztergom (comitaat)